Мото Гран-Прі Нідерландів 2014 року, офіційна назва Iveco Daily TT Assen — 8-й етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 26—28 червня 2014 року на автомотодромі Ассен, розташованого поруч з однойменним містом у Нідерландах. За три дні змагань гонки відвідали до 90 000 глядачів.

Змагання відбувалися за складних погодних умов: гонка у класі Moto3 пройшла за сонячної погоди; у класі Moto2 під час заїзду йшов дощ; нарешті, у класі MotoGP гонщики стартували на мокрому треці, але до середини заїзду покриття висохло і залишалось таким аж до фінішу.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 118,092 км (26 кіл).

Перед початком заїзду було оголошено, що гонка буде «мокрою» (). Пілоти стартували на «дощовій» гумі (з чітко вираженим протектором), але через кілька кіл асфальтне покриття треку висохло і гонщики змушені були заїхати в бокси для заміни мотоциклів на «сухі» (тобто з гладкою поверхнею колеса). Річ у тому, що заміна колеса у мотоцикла є складнішим процесом, ніж у боліда Формули-1, тому на відміну від неї, у боксах гонщик пересідає на підготовлений мотоцикл з іншим типом покришок. Середня швидкість піт-стопу становила 21,5 с, хоча найшвидші гонщики впорались за 12,5 с.

Примітка: * —Валентіно Россі та Брок Паркес стартували з піт-лейну після того, як усі гонщики проїхали перший поворот.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 109,008 км (24 кола).

Старт гонки було перенесено на 20 хвилин у зв'язку з зливою, що розпочалася. Вирішальним для виявлення переможця у гонці став фактор вибору правильних покришок. Багато гонщиків прийняли компромісне рішення, встановивши на переднє колесо дощову гуму, тоді як на заднє — сліки (призначені для сухого покриття). Через 15 хвилин після початку заїзду дощ відновився, і ці гонщики завершили гонку в кінці пелетону. Натомість перевагу отримали пілоти, які обрали дощові покришки на обидва колеса.

У першій частині гонки лідирували британець Сем Лоус та італієць Сімоне Корсі, австралієць Ентоні Вест їхав третім. До середини заїзду перші двоє припустились помилок і вилетіли за межі треку, таким чином дозволивши Весту очолити перегони. У другій половині гонки сонце вийшло з-за хмар, осушивши поверхню треку за лічені хвилини. Середній час кола поступово скоротився на 10 секунд. Маверік Віньялес та Луї Салом змогли наздогнати австралійця, наблизившись до нього на відстань 0,6 с. Проте, завдяки досвіду, Ентоні зберіг першу позицію до фінішу. Лідер чемпіонату Естів Рабат фінішував 8-м, його основний конкурент Міка Калліо приїхав 4-м.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 99,924 км (22 кола).

Лідер чемпіонату австралієць Джек Міллер розпочав гонку з поула, очоливши заїзд. Проте на другому колі він припустився помилки і вилетів за межі треку, не змігши запустити мотоцикл та продовжити гонку. Він міг втратити перше місце у загальному заліку, пропустивши італійця Романо Фенаті та іспанця Ефрена Васкеса, проте перший через два вильоти за межі треку протягом гонки фінішував за межами очкової зони, а другий закінчив гонку 4-м, скоротивши відставання у турнірній таблиці до 15 очок. Осічками лідерів скористались Алекс Маркес (який виграв гонку, вдруге поспіль) та Алекс Рінс (який фінішував другим).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
У класі MotoGP іспанець Алеїч Еспаргаро, скориставшись мінливою погодою під час кваліфікації, здобув перший поул у кар'єрі. Це досягнення примітне також тим, що цей поул є першим для гонщика категорії Open.

У класі Moto2 Ентоні Вест здобув свою другу перемогу у кар'єрі, знову у Ассені, з інтервалом у 11 років.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Нідерландів
2014
Нідерланди
2014 у нідерландському спорті
Червень 2014